Athoracophorus är ett släkte av snäckor. Athoracophorus ingår i familjen Athoracophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Athoracophorus